Geografia
 Mara (Espanha) — município da província de Saragoça, Aragão, Espanha
 Mara (Sardenha) — comuna da província de Sassari, região da Sardenha, Itália
 Mara (distrito) — no Peru
 Rio Mara — curso de água africano

Outros
 Mara (Bíblia) — local de passagem dos hebreus durante o Êxodo, segundo a Torá
 Mara (budismo) — demônio budista
 Mara (criminalidade) — uma forma de gangue nos Estados Unidos e América Central.
 Mara (roedor) — mamífero roedor sul-americano
 Mara (filme), filme de terror, lançado em 2018
 Mara Maravilha, apresentadora e cantora, anteriormente conhecida apenas por Mara

Desambiguação
Desambiguações de topônimos